

Persone 
 Carlo Amedeo Botto – intagliatore e religioso italiano
 Ernesto Botto – militare e aviatore italiano
 Gaspare Botto – matematico italiano
 Giuseppe Domenico Botto – fisico italiano
 Oscar Botto – orientalista, storico delle religioni e indologo italiano
 Pietro e Maria Botto – sindacalisti italiani naturalizzati statunitensi

Altro 
 Botto – piccolo ordigno esplosivo usato a scopo di intrattenimento
 Botto – località del comune di Senna Lodigiana